«Семь секунд» () — американский криминальный драматический мини-сериал, созданный Виной Суд по мотивам российского фильма Юрия Быкова «Майор». Премьера состоялась 23 февраля 2018 года на Netflix. Сериал рассказывает о людях, участвовавших в расследовании смерти темнокожего подростка и о его семье. 18 апреля 2018 года Netflix подтвердил, что второго сезона не будет.

Сюжет 
Питер Яблонски, белый полицейский, случайно сбил и тяжело ранил Брентона Батлера — темнокожего подростка из Джерси-Сити. Яблонски вызывает своих напарников на место происшествия. Они предполагают, что Брентон мёртв, и решают скрыть преступление. Из-за несправедливости, отсутствия быстрого раскрытия дела и расовых проблем нарастает напряжённость среди темнокожих жителей города.

В ролях

Основные 
 Клэр-Хоуп Эшити — Кей-Джей Харпер
 Бо Напп — Питер Яблонски
 Майкл Мосли — Джо «Рыба» Ринальди
 Дэвид Лайонс — Майк ДиАнджело
 Расселл Хорнсби — Исайя Батлер
 Рауль Кастильо — Феликс Осорио
 Патрик Мёрни — Мэнни Уилкокс
 Закари Момо — Сет Батлер
 Мишель Вентимилья — Мари Яблонски
 Реджина Кинг — Латрис Батлер

Остальные 
 Кори Шампань — Кадьюс Портер
 Надя Александер — Надин МакАллистер
 Коли-Мустафа Спикс — Мессия
 Адриана ДеМео — Тереза
 Джереми Дэвидсон — Джеймс Коннелли
 Гретчен Мол — Сэм Хеннесси
 Сойер Нихаус — Мэгги Ринальди

Эпизоды

Производство

Разработка 
18 октября 2016 года было объявлено, что Netflix заказал сериал на один сезон, состоящий из 10 эпизодов. Сериал был создан Виной Суд совместно с Гэвином О’Коннором, заявленный режиссёром. Суд и О’Коннор также выступили исполнительными продюсерами вместе с Лоуренсом Бендером, Кевином Брауном, Алексом Резником и Дэном Новаком. Производством сериала занялась компания Fox 21 TV Studios.

18 апреля 2018 года Netflix объявил, что не будет продлевать сериал на второй сезон.

Кастинг 
25 октября 2016 года было объявлено, что Дэвид Лайонс и Бо Напп присоединились к сериалу в качестве постоянных персонажей. 17 ноября 2016 года Расселл Хорнсби, Рауль Кастильо и Закари Момо присоединились к основному составу. Позже в том же месяце Майкл Мосли и Патрик Мёрни стали актёрами сериала. 1 декабря 2016 года было подтверждено, что Реджина Кинг сыграет в сериале Латрис Батлер. Несколько недель спустя стало известно, что Клэр-Хоуп Эшити сыграет главную роль в сериале.

Релиз 
24 января 2018 года Netflix выпустил официальный трейлер сериала и серию фотографий со съёмок.

Приём

Критика 
Сериал получил положительный отклик у критиков. На веб-сайте агрегации обзоров Rotten Tomatoes сериал сертифицирован как свежий, получив рейтинг одобрения 77 % со средним рейтингом 6,02 из 10 на основании 44 отзывов. Критический консенсус сайта гласит: «Семь секунд — сериал с непривлекательными персонажами и несколько предсказуемыми сюжетными арками, но его мрачные отражения социального и расового разделения оживляются талантливыми актёрами и бесстрашным общим повествованием». Metacritic, который использует средневзвешенное значение, присвоил сериалу 68 баллов из 100 на основании 20 критических отзывов, что указывает на «в целом благоприятные отзывы».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 «Семь секунд» на сайте Netflix
 

Телесериалы по алфавиту
Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Телесериалы США, завершённые в 2018 году
Телесериалы на английском языке
Оригинальные программы Netflix
Телесериалы Fox Television Studios